Il castigliano, meglio noto come spagnolo, è la lingua ufficiale della Spagna.
 Eusebio Castigliano è stato un calciatore italiano.
 Carlo Alberto Castigliano è stato un ingegnere e matematico italiano, autore del noto Teorema di Castigliano.